Anquetil est un anthroponyme normand :

Ancien prénom 
Anquetil est un ancien prénom notamment porté par :
 Anquetil d'Harcourt (), seigneur d'Harcourt ;
 Anquetil de Gray (), vassal de Guillaume le Conquérant en Angleterre.

Patronyme 

 Louis-Pierre Anquetil (1723-1808), historien français ;
 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805), son frère, indianiste français ;
 Bernardin Anquetil (v. 1750-1826), poète satirique français ;
 Eugène Anquetil (1845-1929), historien français
 Paul Anquetil (1873-1940), homme politique français ;
 Emmanuel Anquetil (1885-1946), syndicaliste mauricien.
 Georges Anquetil (1888-1945), journaliste, écrivain et éditeur français ;
 Bernard Anquetil (1916-1941), résistant français ;
 Jacques Anquetil (1934-1987), coureur cycliste français ;
 Grégory Anquetil (1970-), handballeur français.

Toponyme 

 Château Anquetil, édifice situé sur la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel en Seine-Maritime;
 Rue Anquetil, voie de Reims;
 Quai Jacques-Anquetil, quai de la Seine à Rouen;
 Vélodrome Jacques-Anquetil, vélodrome à Vincennes.

Étymologie 
Il s'agit d'un anthroponyme d'origine norroise, composé des éléments ás (ases) et ketíll (« chaudron », cf. Ketil).

Variantes 
Anctil, Anquetille, Ancquetil, Anquety, Amptil
anglais : Ashkettle, Axtell, Anketell

Notes et références 

Patronyme normand